Trinidad de la Capilla est un toponyme vénézuélien pouvant désigner :

 Trinidad de la Capilla : une paroisse civile de la municipalité de Guanarito, dans l'État de Portuguesa ;
 Trinidad de la Capilla : la capitale de la paroisse civile de Trinidad de la Capilla.

Homonymie de toponyme